Сижилът e съдебен регистър, в който кадията вписва както актовете си, така и документите, издавани от централната власт по османското право, и най-вече канунаметата и други важни книжа. 

Сижилът като правен институт е наследен от Румели, т.е. от римо-византийската светска правна традиция в Румелия и Анатолия, във връзка със старото позитивно право, съществувало по тези земи. По принцип не е познат на шериатското право в Ориента, и отвъд анатолийския лимес, с така наречената юдейска порта.

Източници 

Османско право